Udruženje građana „Grkokatolici nisu ’unijati’“ jeste je nepolitičko, nevladino, neprofitno udruženje građana. Na konstitutivnoj skupštini, održanoj 09.05.2014. godine, grupa okupljenih entuzijasta donela je odluku o osnivanju Udruženja, pred koje je postavila samo jedan cilj - „čišćenje“ medijskog prostora Republike Srbije, od svih degutantnih tekstova i priloga koji sadrže pejorative i šire stereotipe o pripadnicama ove verske zajednice.  

Grkokatolicizam ili grkokatoličanstvo je termin koji se odnosi na istočne katoličke crkve koje slede vizantijsku obrednu i liturgijsku tradiciju. Pripadnici ove crkve nazivaju se grkokatolici. Za grkokatolike, u pravoslavnom svetu, često se koristi pogrdni naziv „unijati“. On označava otpandika od pravoslavne vere, tj. nekog ko je izdao svoju veru. Za vernike Grkokatoličke crkve, odnosno grkokatolike, termini „unijatska crkva“ i „unijati“ predstavljaju uvredljive nazive i ne treba ih koristiti.

Udruženje građana „Grkokatolici nisu ’unijati’“, od svog osnivanja do danas, pronašlo je i uklonilo impozantnu količinu degutantnih članaka i TV priloga. U njima su grkokatolici nazivani pej. „unijati“, a njihova crkva pej. „unijatska crkva“. Udruženje je značajan broj spornih članaka i priloga uspelo ukloniti dogovorom, dok je u nekim slučajevima pokrenut postupak pred nadležnim državnim organima.

Vidi još 

 Pejorativ 
 Politička korektnost
 Stereotip
 Grkokatoličanstvo

Референце 

Удружења
Гркокатолици